Upasträdsläktet (Antiaris) är ett släkte mullbärsväxter som förekommer i Ostindien. Släktet omfattar omkring 15 arter träd med enköndade blommor och saftiga skenfruker.

Den mest känd bland arterna är upasträdet, ur vars mjölksaft antiarin utvinns. Av trädens bastfibrer har man tillverkat papper och säckväv.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 
 Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord antiaris)

Externa länkar 

Mullbärsväxter